Scomberesox är ett släkte av fiskar som beskrevs av Lacepède, 1803. Scomberesox ingår i familjen makrillgäddefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Makrillgäddefiskar
Scomberesox